Die Bauliste der MV Werften Wismar ist eine Auswahl von den von der Werft und ihren Vorgängerunternehmen gebauten Schiffen.

 Typ OBC (VEB Mathias Thesen Werft)
 MTW CC 1600 (MTW Schiffswerft)
 MTW COT 20 (MTW Schiffswerft)
 MTW 2500 (MTW Schiffswerft, Aker MTW)

Einzelnachweise 

Liste (Schifffahrt, Deutschland)

MV Werften Wismar
Schiffbau (Deutschland)